Натуральне число 531
 531 рік до нашої ери
 531 рік нашої ери